Kyle Fogg, né le 27 janvier 1990 à Brea en Californie, est un joueur américain de basket-ball. 
 Marnie Fogg est une auteure, consultante pour les médias et une conférencière britannique spécialisée sur le domaine de la mode.
 Martyn J. Fogg (né le 3 juillet 1960) est un physicien et géologue britannique, expert de la terraformation.

Autres 
 Mieczysław Fogg, nom de scène de Mieczysław Fogiel, est un artiste, musicien et chanteur polonais. 
 Phileas Fogg est le héros du Tour du monde en quatre-vingts jours, roman de Jules Verne paru en 1872. 
 Le Fogg Art Museum est un musée de la ville de Cambridge dans l'État du Massachusetts (États-Unis).